Колонија Буенос Аирес има више значења:

 Колонија Буенос Аирес (Лердо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Колонија Буенос Аирес (Атојак де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Колонија Буенос Аирес, Ехидо Авеветитла (Тулансинго де Браво), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Колонија Буенос Аирес (Хохутла), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Колонија Буенос Аирес (Пуенте де Истла), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Колонија Буенос Аирес (Тепалсинго), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Колонија Буенос Аирес (Сан Дионисио дел Мар), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Колонија Буенос Аирес (Езекијел Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Колонија Буенос Аирес, Алтамира (Сан Антонио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Колонија Буенос Аирес (Тамазунчале), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Колонија Буенос Аирес (Елота), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику